Bartosz Turkowski – polski gitarzysta basowy
 Jan Turkowski – polski polityk, były prezydent Łomży
 Marian Turkowski – polski generał
 Romuald Turkowski – polski historyk
 Krzysztof Turkowski – polski historyk